Chumpon kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chumpón, ort, Quintana Roo, Felipe Carrillo Puerto,

Thailand 

 Chumphon, provinshuvudstad, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Thailandförgreningar